Esloveno puede referirse a:
 El pueblo esloveno, natural de Eslovenia, perteneciente a esta nación centroeuropea.
 El idioma esloveno, lengua de origen eslavo, hablada actualmente en Eslovenia, y en zonas adyacentes de los países vecinos.